NKY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Yokangassi, Nkayi, Congo